Die Cash Converters Players Championship Finals 2012 war die fünfte Austragung des von der Professional Darts Corporation ausgetragenen Darts-Majorturniers. Es war das Finale der vergangenen Players Championship-Saison und wurde vom 30. November bis zum 2. Dezember 2012 erstmals im Butlin's Resort in der englischen Stadt Minehead ausgetragen.

Titelverteidiger Kevin Painter verlor bereits in der ersten Runde gegen Michael van Gerwen. Das Turnier gewann zum insgesamt dritten Mal Phil Taylor, der sich im Finale mit 13:6 gegen Kim Huybrechts durchsetzte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bei dem Turnier war jeder der Teilnehmer gesetzt. In der ersten Runde spielte man über eine Distanz von Best of 11 Legs. In der zweiten Runde und im Viertelfinale waren 10 Legs zum Sieg nötig. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 21 Legs ausgetragen, während im Finale über die Distanz Best of 25 Legs der Sieger gekürt wird.

Teilnehmer 
Für die Players Championship Finals 2012 waren die besten 32 Spieler der PDC Players Championship Order of Merit nach dem letzten Turnier der Players Championships 2012 qualifiziert.

  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Michael van Gerwen
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Phil Taylor
  Wes Newton
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Robert Thornton
  Adrian Lewis
  James Wade
  Terry Jenkins
  Andy Hamilton
  Ronnie Baxter
  Colin Lloyd
  Peter Wright
  Paul Nicholson
  Andy Smith
  Mervyn King
  Brendan Dolan
  Richie Burnett
  Mark Walsh
  Vincent van der Voort
  Michael Smith
  Gary Anderson
  Mark Webster
  Colin Osborne
  Steve Beaton
  Kevin Painter
  Jamie Caven
  Wayne Jones

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Endergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2012
Dartveranstaltung 2012
Dartwettbewerb in Minehead